Kairat Achmetov – artista marziale misto kazako
 Il'zat Achmetov – calciatore russo, centrocampista
 Rinat Achmetov – imprenditore, dirigente sportivo e magnate ucraino